Vissjön kan syfta på:

Vissjön, Småland – sjö i Ljungby kommun och Älmhults kommun 
Vissjön, Södermanland – sjö i Nyköpings kommun 
Vissjön – mosse i Uppland

Se även
Visjön